Baras (Catanduanes), een gemeente in de Filipijnse provincie Catanduanes;
Baras (Rizal), een gemeente in de Filipijnse provincie Rizal;
Baras (taal), een taal in Indonesië.